Gornovița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gornovița (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Gornovița (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți